Dropla peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Дропла) :
Dropla, village bulgare de l'obchtina de Rouen, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Dropla, village bulgare de l'obchtina de Baltchik, situé dans l'oblast de Dobritch ;
le substantif désignant le genre animal Otis tarda (la grande outarde).